Het ATP-toernooi van Estoril 2022 (met de officiële naam Estoril Open) werd gespeeld van 25 april tot en met 1 mei 2022. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van Clube de Ténis do Estoril in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Estoril
2022